Maurice Amet, né à Reims (Marne) le  et mort à Reims le , est un dirigeant d’une entreprise de livraison de carburant. Il s’est illustré pendant la première et deuxième guerre mondial comme aviateur et est titulaire du titre d’officier de la légion d’honneur.

Biographie 
Maurice Jules Alphonse AMET est né le 14/07/1891 à Reims dans la Marne. Il est le fils de Maris Victor Auguste AMET et de Pauline Warnier.
Maurice AMET devient le premier dirigeant de la Société Champenoise des Carburants fondée en 1920 pour faciliter l’approvisionnement en carburant de la Champagne dans les régions libérées et fortement endommagée par la grande guerre. La marque de l’essence était « Aéro ».
Le siège social était situé 252, Avenue Jean-Jaurès à Reims.
Maurice AMET est décédé le 14/01/1971 à Reims.

Nominations 
 Président de la Chambre de commerce et d’industrie Marne en Champagne de 1946 à 1952,
 Président du Groupement Interprofessionnel des Syndicats Patronaux de Reims et de la Région.

Décorations 
  par arrêté ministériel du .
  par décret du .

Notes et références

Bibliographie 
 Le Marchand d'essence : bulletin d'union des dépositaires de la Société champenoise des carburants Société champenoise des carburants.
 Chambre de Commerce de Reims, 1801-1951: Un siècle et demi au service de l'économie champenoise, Maurice Hollande, 1951, ISBN 9782402257107

Liens externes 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56067830

Personnalité liée à Reims
Officier de la Légion d'honneur
Naissance en juillet 1891
Naissance à Reims
Décès en janvier 1971
Décès à Reims
Décès à 82 ans